Saint-Guillaume est un toponyme pouvant désigner :

Saint-Guillaume, municipalité canadienne de  Drummond dans le Centre-du-Québec 
 Saint-Guillaume-Nord, territoire non organisée de la Matawinie dans Lanaudière

Saint-Guillaume, une commune française de l'Isère

Voir aussi 
 
 

Homonymie de toponyme